Der internationale Eishockey-Verband IIHF veranstaltete im Jahr 2008 zum 72. Mal Eishockey-Weltmeisterschaften.

Neuerungen 

Bei den A-Weltmeisterschaftsturnieren der Junioren (U18 und U20) wurde das 4-Schiedsrichter-System mit 2 Hauptschiedsrichtern und 2 Linienrichtern eingeführt, das in der NHL angewendet wird. Da sich dieses System bewährte, kam es auch bei der A-Weltmeisterschaft der Herren in Kanada zur Anwendung. Erstmals wurde auch eine Weltmeisterschaft der weiblichen U18-Junioren ausgetragen.

Besonderheiten 

Die Spiele der Herren A-WM in Kanada werden in NHL-Stadien ausgetragen, deren Eisfläche im Vergleich zu den in Europa üblichen Spielfeldern 4 m schmaler ist (NHL: 26 m × 61 m; Europa: 30 m × 61 m).

Die Turniere im Überblick

Herren-WM 

Die 72. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 2. bis zum 18. Mai 2008 in Kanada statt. Russland konnte sich mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen Gastgeber Kanada seinen insgesamt 24. Titel und den ersten seit der WM 1993 sichern. 

Die weiteren Turniere wurden in folgenden Orten ausgetragen: 

 Division I
 Gruppe A: 13. – 19. April 2008 in Innsbruck, Österreich
 Gruppe B: 13. – 19. April 2008 in Sapporo, Japan
 Division II
 Gruppe A: 7. – 13. April 2008 in Miercurea Ciuc, Rumänien
 Gruppe B: 7. – 13. April 2008 in Newcastle, Australien
 Division III: 31. März – 6. April 2008 in Luxemburg, Luxemburg
 Qualifikation zur Division III: 15. – 17. Februar 2008 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

Frauen-WM 

Die 12. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 4. bis zum 13. April 2008 in Harbin in China ausgetragen. Weltmeister wurde das Team der USA. Weitere WM-Turniere fanden in folgenden Orten statt:
 Division I: 10. – 16. März 2008 in Ventspils, Lettland
 Division II: 25. – 30. März 2008 in Vierumäki, Finnland
 Division III: 6. – 12. April 2008 in Miskolc, Ungarn
 Division IV: 23. – 29. März 2008 in Miercurea Ciuc, Rumänien

Junioren (U20) 

Die 32. Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand vom 26. Dezember 2007 bis zum 5. Januar 2008 in Pardubice und Liberec in Tschechien statt. Kanada gelang der 14. Titelgewinn. Die weiteren Turniere wurden in folgenden Orten ausgetragen:
 Division I
 Gruppe A: 9. – 15. Dezember 2007 in Bad Tölz, Deutschland
 Gruppe B: 12. – 18. Dezember 2007 in Riga, Lettland
 Division II
 Gruppe A: 9. – 15. Dezember 2007 in Canazei, Italien
 Gruppe B: 10. – 16. Dezember 2007 in Tallinn, Estland
 Division III: 16. – 24. Januar 2008 in Belgrad, Serbien

Junioren (U18) 

Die 10. Weltmeisterschaft der U18-Junioren wurde vom 13. bis 23. April 2008 in Kasan (Russland) ausgetragen. Auch hier konnten sich die kanadische Junioren den Titel sichern. Die weiteren Turniere fanden in den folgenden Orten statt:
 Division I
 Gruppe A: 2. – 8. April 2008 in Toruń, Polen
 Gruppe B: 2. – 8. April 2008 in Riga, Lettland
 Division II
 Gruppe A: 30. März – 5. April 2008 in Méribel und Courchevel, Frankreich
 Gruppe B: 23. – 29. März 2008 in Tallinn, Estland
 Division III
 Gruppe A: 2. – 8. März 2008 in Mexiko-Stadt, Mexiko
 Gruppe B: 3. – 9. März 2008 in İzmit, Türkei

Frauen (U18) 
Zum ersten Mal trug die IIHF eine Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen aus. Diese fand vom 7. bis 12. Januar 2008 in Calgary in Kanada statt. Weltmeister wurde das Team aus den USA.

Quellen

Weblinks 
 Internetpräsenz des IIHF (Internationale Eishockey-Föderation) (englisch)

Weltmeisterschaft
2008